Frank Moss může být:

 Frank Moss (politik) (1911–2003) – americký politik
 Frank Moss (technolog) (* 1949) – americký technolog
 Frank Moss (1895–1965) (1895–1965) – britský fotbalista
 Frank Moss (1909–1970) (1909–1970) – britský fotbalista
 Frank Moss (1917–1997) (1917–1997) – britský fotbalista